Лос Мангос Дос има више значења:

 Лос Мангос Дос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос Дос (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику